A fűfafélék (Asphodelaceae) az egyszikűek osztályának (Liliopsida), a spárgavirágúak rendjének (Asparagales) egyik családja. Korábbi rendszerekben a liliomok rendjébe (Liliales, Liliflorae) tartozott, már akkor is mint különálló család. A molekuláris kladisztika eredményei szerint a spárgavirágú családok közül a sásliliomfélékkel (Hemerocallidaceae) és az aszfodéloszfélékkel (Asphodelaceae) állnak szorosabb rokonságban.

Az APG III-rendszer kibővítette a család leírását, a korábban sásliliomfélék (Hemerocallidaceae) néven leírt családot a Hemerocallidoideae alcsaládba, a korábbi aszfodéloszfélék (Asphodelaceae) családját pedig az Asphodeloideae alcsaládba helyezte át.

Az Asphodelaceae egy új javaslat szerint nomen conservandum (konzervált név) és mint ilyen, elsőbbséget élvez a Xanthorrhoeaceae név előtt. Ezért a korábban Xanthorrhoeaceae néven is leírt család az APG IV-rendszer családlistáiban már Asphodelaceae néven szerepel.

A Xanthorrhoeoideae alcsalád elterjedése kizárólag Ausztráliára és Tasmaniára korlátozódik. Korábban 8 nemzetség mintegy 50 faját sorolták ebbe a családba. Mai álláspont szerint csak egyetlen nemzetségük van (Xanthorrhoea) 30 fajjal. Az alcsaládba szárazságtűrő (ún. xerofita), évelő növények tartoznak. Többnyire fatermetű spárgavirágúak, törzsük elég vastag, csak nagyon ritkán ágazik el, és egy földalatti rizómából ered. A szár képes a másodlagos vastagodásra, de másodlagos kambiumgyűrűvel, mely a szár alapszöveteiből képződő osztódószövet. Hosszú, keskeny, szálas leveleik vagy az egész törzsön elszórtan helyezkednek el, vagy csak a törzs csúcsán állnak, így levélüstököt alkotnak. Virágzatuk nagy hengeres vagy gömbölyded alakú.

Törzsfa

Nemzetséglista

A Xeronema nemzetség most saját családban, a Xeronemataceae-ben kerül leírásra.

Jegyzetek

Források 
 Urania Növényvilág – Magasabbrendű növények II., Gondolat Kiadó, Bp., 1976

További információk
Xanthorrhoeaceae At: Angiosperm Phylogeny Website At: Missouri Botanical Garden Website
Xanthorrhoeaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 9 March 2006. https://web.archive.org/web/20070103200438/http://delta-intkey.com/
NCBI Taxonomy Browser
links at CSDL, Texas 
Asphodelaceae in BoDD – Botanical Dermatology Database

 
Növénycsaládok